Григорий Сорокин
 Сорокин, Григорий Михайлович (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Григорий Петрович — кавалер ордена Святого Георгия.
 Сорокин, Григорий Эммануилович (1898—1954) — русский советский поэт, прозаик, издательский работник. Переводчик стихов и прозы.